Toby Run ist der Name folgender Fließgewässer in den Vereinigten Staaten:

 Toby Run (Kokosing River)  im Richland County, Ohio
 Toby Run (Susquehanna River)  im Montour County, Pennsylvania